Skrót Mt może odnosić się do poniższych zagadnień:

 Ewangelia Mateusza
 Megatona
 Mt – symbol chemiczny pierwiastka meitneru
 (ang. machine translation) – tłumaczenie maszynowe
 (ang. metric ton) – Amerykański skrót oznaczający tonę
 MT – Kod ISO 3166 należący do Malty, państwa należącego do UE